Ferenz ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Ferenz (1907–1994), deutscher Maler und Restaurator
 Daniela Ferenz (* 1990), deutsche Leichtathletin
 Willy Ferenz (1923–1998), österreichischer Opernsänger (Bariton)

Siehe auch:
 Ferenczy